Ferrara (provincie), een provincie van Italië
Ferrara (stad), een stad in Italië die de hoofdstad van de provincie is
Aartsbisdom Ferrara-Comacchio, een bisdom in Italië met zetel in de stad Ferrara
Ferrara di Monte Baldo, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Hertogdom Ferrara, een staat in Italië uit de vijftiende en zestiende eeuw
Rosina Ferrara (1861-1934), de muze van John Singer Sargent (poseerde onder anderen voor Alfred Stevens)
Universiteit van Ferrara, de universiteit in deze stad